Rappenkrieg steht für:
 Rappenkrieg (Basel), zwischen der Stadt Basel und der Basler Landschaft (1591–1594)
 Rappenkrieg (Vorderösterreich), zwischen der Regierung Österreichs und dem Fricktal und angrenzenden Gebieten am Hochrhein (1612–1614)